Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Meredith McGrath.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Leipzig
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en septembre 1995
Tennis en octobre 1995